Апостол Тръпчев Стоянов е български просветен и военен деец от Македония.

Биография 
Апостол Тръпчев е роден във Воден, тогава в Османската империя, в семейството на Тръпче Стоянов. Брат е на Анна Кандиларова. Завършва в 1890 година с петия випуск Солунската българска мъжка гимназия.

Участва в Първата световна война като запасен поручик, началник на ешелон в 1-ви пехотен македонски полк на 11-о дивизионно интендантство. За бойни отличия и заслуги във войната е награден с ордени „За военна заслуга“, V степен и „Свети Александър“, V степен.

Бележки 

Родени във Воден
Български просветни дейци от Македония
Български офицери от Македония
Пети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За военна заслуга“
Български поручици
Носители на орден „Свети Александър“